Mount High ist der Name folgender Berge:

 Mount High (Antarktika) im Palmerland
 Mount High (Queensland), Australien
 Mount High (Montana), Vereinigte Staaten